falce e il martello – simbolo usato per rappresentare il comunismo o il socialismo e i partiti comunisti o alcuni partiti socialisti
 FalceMartello – gruppo trotskista italiano, facente parte del Partito della Rifondazione Comunista, che pubblica la rivista omonima dal 1986
 FalceMartello – rivista di estrema sinistra pubblicata in Italia negli anni sessanta, omonima della rivista pubblicata nel 1986, con la quale non aveva nessun legame